Rakov Škocjan (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica, Slovenija
 Rakov Škocjan (park), slovenski nacionalni park